Municipio de Wheeler puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wheeler (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Wheeler (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Wheeler (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Wheeler (condado de Sac, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sac.
 Municipio de Wheeler (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Wheeler (condado de Lake of the Woods, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lake of the. Woods